Be Easy (T.I.), een single van T.I
 Be Easy (Massari), een single van Massari
 Be Easy (Ghostface Killah), een single van Ghostface Killah